El General ist der Künstlername folgender Musiker:
 Edgardo Franco (* 1969), panamaischer Musiker und DJ
 Hamada Ben Amor, tunesischer Rapper